Чемпионат Молдавии по баскетболу в сезоне 2014/2015 годов — 15-й розыгрыш Национальной лиги. В турнире приняли участие 8 клубов. Чемпионом четвёртый раз подряд стал дондюшанский «Донбаскет-УСМ».

Формат 
8 команд играют друг с другом дома и в гостях по круговой системе. По результатам регулярного сезона формируется сетка плей-офф: 1-я команда играет с 8-й, 2-я с 7-й и так далее. Серии 1/4 финала и 1/2 проводятся до 2-х побед, финальная серия — до 3-х.

Участники

Регулярный сезон

Плей-офф

Награды по итогам сезона 
 Лучший защитник: Роман Русу («Гамма-Синд»)
 Лучший нападающий: Владимир Прищепный (УАСМ)
 Лучший центровой: Виталий Опря («Донбаскет-УСМ»)
 Лучший бомбардир: Евгений Нартов («Донбаскет-УСМ»)
 MVP сезона: Евгений Мельник («Донбаскет-УСМ»)

Источник:

Ссылки 
 Статистика чемпионата на официальном сайте Баскетбольной федерации Республики Молдова

Спорт в Молдавии в 2014 году
Спорт в Молдавии в 2015 году
Чемпионаты Молдавии по баскетболу